Здесь находится список наград и номинаций, полученных американским композитором Джоном Уильямсом.

Джон Уильямс был номинирован на 53 премии Оскар, выиграв 5; 6 премий Эмми, выиграв 3; 27 премий Золотой глобус, выиграв 4; 72 премии Грэмми, выиграв 25; 16 премий Британской Академии, выиграв 7; 22 премии Сатурн, выиграв 9; 7 премий Спутник; 10 премий Выбор критиков, выиграв 6. С 53 номинациями на Оскар, Джон Уильямс в настоящее время является рекордсменом по числу номинаций на Оскар для живого человека и является вторым наиболее номинированным человеком в истории премии Оскар после Уолта Диснея с 59. Он получил сорок семь номинаций на премию Оскар за «Лучшую музыку» и пять за «Лучшую песню». Из них он получил четыре Оскара за «Лучшую оригинальную музыку» и один за «Лучшую адаптацию музыки» (Скрипач на крыше).

В 1980 году Джон Уильямс получил почетную докторскую степень в области музыки в музыкальном колледже Беркли.

С 1988 года Джон Уильямс был удостоен 15 премий Sammy Film Music Awards, самой продолжительной награды за записи музыки к фильмам.

Джон Уильямс был введен в Зал славы американской классической музыки и Зал славы Голливуд-боул. Уильямс был удостоен ежегодной премии Ричарда Кирка в 1999 году на BMI Film and TV Awards, отмечая его вклад в музыку кино и телевидения. В 2004 году он получил премию Почесть Кеннеди Центра. Он получил награду Classical BRIT Awards в 2005 году за саундтреки фильмов Гарри Поттер и Узник Азкабана и Терминал.

Джон Уильямс получал премию «Грэмми» за «Лучшую инструментальную композицию» и «Лучший саундтрек для визуальных медиа» несколько раз за свою музыку для фильмов «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», «Близкие контакты третьей степени», «Супермен», «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар», «Инопланетянин», «Прах Анджелы», «Мюнхен», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», и «Воровка книг». В конкурсе участвуют не только композиторы партитуры, но и композиторы инструментальной музыки любого жанра, в том числе композиторы классической музыки, такие как симфонии и камерная музыка.

Получил степень почетного доктора музыки в Бостонском колледже в 1993 и в Гарвардском университете в 2017 году.

В 2003 году Международный олимпийский комитет удостоил Уильямса высшей индивидуальной чести — Олимпийского ордена.

В 2009 году получил Национальную медаль США в области искусств в Белом доме в Вашингтоне, округ Колумбия, за достижения в области симфонической музыки для фильмов и «как выдающийся композитор и дирижер, [[чьи]] партитуры определили и вдохновили современное кино за десятилетия».

В конце 1980-х стал почетным братом студенческого братства Каппа Каппа Пси в Бостонском университете.

В 2012 году получил награду Brit за выдающийся вклад в музыку.

В 2013 году был удостоен премии Кена Бёрнса за жизненные достижения.

В 2020 году Уильямс получил свою 25-ю премию Грэмми за «Лучшую инструментальную композицию» за композицию Симфоническая сюита для тематического парка «Звёздные войны: Край галактики», а также получил 52-ю номинацию на Оскар за «Лучшую музыку» на 92-й церемонии вручения премии Оскар за «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

Главные награды

Премия Оскар

Премия Британской Академии в области кино

Премия Золотой глобус

Премия Грэмми

Премия Прайм-тайм Эмми

Другие награды

Премия Сатурн

Премия Спутник

Премия Выбор критиков

Американский институт киноискусства 
В 2005 году Американский институт киноискусства выбрал музыку Уильямса для «Звездных войн» 1977 года как величайшую музыку в американских фильмах всех времен. Его музыка для Челюстей и Инопланетянина также появился в списке, под № 6 и № 14, соответственно. Он единственный композитор, у которого в списке три композиции. Уильямс получил премию Американского института киноискусства за жизненные достижения в июне 2016 года, став первым композитором, получившим награду.

Примечания 

Джон Уильямс